En avant peut désigner :
 En avant (club de football), un club de football féminin de la région parisienne ;
 En avant, un parti politique brésilien ;
 En avant, un parti politique du Salvador ;
 En avant Guingamp, club de football français de Bretagne ;
 En avant (Onward), film d'animation américain des studios Pixar sorti en 2020.

Voir aussi 
 En-avant en rugby 

Homonymie